El término bachillerato puede referirse a:

Bachillerato, estudios de diferentes duraciones y etapas, según cada nación;
Bachillerato (Bélgica), programa educativo específico de Bélgica;
Bachillerato universitario (Chile), programa educativo específico de Chile;
Bachillerato General Unificado, programa educativo específico de Ecuador;
Bachillerato en España, programa educativo específico de España;
Bachillerato Elemental, antiguo programa educativo específico de España;
Bachillerato Unificado Polivalente, antiguo programa educativo específico de España;
Bachillerato Laboral o Técnico en España, antiguo programa educativo específico de España;
Bachillerato Europeo, enseñanza secundaria  impartida en Europa;
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, enseñanza promovida por la Organización del Bachillerato Internacional;
Tutti frutti (juego), conocido como bachillerato en Chile.